De Ankylosaurini zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs behorende tot de Ankylosauria.

In 2021 definieerden Daniel Madzia, Victoria Megan Arbour, Clint A. Boyd, Andrew A. Farke, Penélope Cruzado-Caballero en David Christopher Evans een klade Ankylosaurini als de groep bestaande uit Ankylosaurus magniventris Brown, 1908 en alle soorten nauwer verwant aan Ankylosaurus dan aan Pinacosaurus grangeri Gilmore, 1933 of Saichania chulsanensis Maryanska, 1977. De klade was in 2016 eerder benoemd maar niet formeel gedefinieerd door Arbour en Philip John Currie.

De groep bestaat uit vrij grote tot zeer grote gepantserde Ankylosaurinae uit het Krijt van Noord-Amerika (voornamelijk) en Azië (Talarurus). Behalve Ankylosaurus zelf zijn mogelijke Ankylosaurini Anodontosaurus lambei, Dyoplosaurus acutosquameus, Euoplocephalus tutus, Nodocephalosaurus kirtlandensis, Scolosaurus cutleri, Talarurus plicatospineus en Ziapelta sanjuanensis. De groep stierf uit aan het einde van het Krijt.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Arbour V.M. & Currie P.J. 2016. "Systematics, phylogeny and palaeobiogeography of the ankylosaurid dinosaurs". Journal of Systematic Palaeontology 14: 385–444
Madzia D., Arbour V.M., Boyd C.A., Farke A.A., Cruzado-Caballero P. & Evans D.C. 2021. "The phylogenetic nomenclature of ornithischian dinosaurs". PeerJ 9:e12362

Ankylosauria